Alessandro Brizi (1878-1955) – economista italiano
Giuseppe Brizi (1942-2022) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Ugo Brizi (1868-1949) – botanico e micologo italiano